Az EVA jelentései:

 European Voynich Alphabet
 egyszerűsített vállalkozói adó
 Űrséta (Extra-vehicular activity)